Skupina C Mistrovství světa ve fotbale 2010 byla jednou z osmi základních skupin tohoto šampionátu. Nalosovány do ní byly celky Anglie, USA, Alžírska a Slovinska.

Zápasy

Anglie vs. USA

Alžírsko vs. Slovinsko

Slovinsko vs. USA

Anglie vs. Alžírsko

Slovinsko vs. Anglie

USA vs. Alžírsko

Tabulka

Křížová tabulka 

Skupina C